Berline peut faire référence à :
 une berline, un véhicule hippomobile ;
 une berline, un type de carrosserie automobile ;
 une berline, un wagonnet de mine ;

Une personnalité portant ce patronyme 
 Byron Berline (1944-2021), joueur américain de fiddle ;
 Nicole Berline (1944-), mathématicienne française.

Homonymie de transport
Homonymie de patronyme